Le Casino-théâtre Barrière de Enghien-les-Bains ;
 Le Casino-théâtre Barrière de Bordeaux ;
 Le Casino-théâtre Barrière de Toulouse.

Voir aussi 

 Le groupe Lucien Barrière.